est une expression anglo-saxone signifiant « tout ou rien ».


 peut désigner :

Cinéma 

 , film franco-britannique de  sorti en 2002.

Jeu vidéo 

 , jeu vidéo sorti enh 1984 sur .

Musique

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 1984 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Album 

 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;

 , album de  et  sorti le  ;
 All or Nothing, album de  sorti le  ;
 , album de Djamala sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album des  sorti le .

Voir aussi